Kuatnana steht für:

 Kuatnana (Südzentraltimor), ein Distrikt im indonesischen Regierungsbezirk Südzentraltimor
 ein Ort im osttimoresischen Suco Costa, siehe Costa (Pante Macassar)
 ein Ort im osttimoresischen Suco Taiboco, siehe Taiboco
 ein Ort im osttimoresischen Suco Usitaqueno, siehe Usitaqueno